Studzienica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Studzienica, un village de la voïvodie de Łódź
 Studzienica, un village de la voïvodie d'Opole